Шарнхорст може да се отнася за:

 Герхард фон Шарнхорст (1755 – 1813 г.), пруски генерал;
 „Шарнхорст“, германски броненосен крайцер от Първата световна война. Потъва заедно с целия си екипаж включително и с щаба на адмирал Шпее в Сражението при Фолкландските острови на 8 декември 1914. От 860 души на борда никой не оцелява;
 „Ерзац Шарнхорст“ германски линеен крайцер от края на Първата световна война. Втори кораб от неосъществената серия линейни крайцери „Ерзац Йорк“. Така и не е залаган за строеж;
 „Шарнхорст“, германски линеен кораб от Втората световна война. Потопен в битката при Нордкап на 26 декември 1943 г.;
 Шарнхорст, градска община в окръг Целе, провинция Долна Саксония, Германия